Klenik (Litija), plaats in de Sloveense gemeente Litija
Klenik (Pivka), plaats in de Sloveense gemeente Pivka